Nkam heißen
Nkam (Fluss), Nebenfluss des Wouri (Fluss) in Kamerun
Nkam (Bezirk) in der Provinz Littoral (Kamerun)